Checchetti – cognome italiano
 Aldo Checchetti – ex calciatore italiano